Clinchen steht für

 einen Clinch beim Boxen
 Durchsetzfügen, ein Verfahren um Bleche zu verbinden